Nacht und Tag steht für:

 Nacht und Tag (Aleksis Kivi) (Yö ja päivä), Schauspiel von Aleksis Kivi (1866) 
 Nacht und Tag (Virginia Woolf) (Night and Day), Roman von Virginia Woolf (1919) 
 Nacht und Tag (Film) (Bam gua nat), südkoreanischer Film von Hong Sang-soo (2008) 
 Zwischen Nacht und Tag (1975), deutscher Film von Horst E. Brandt 
 Zwischen Nacht und Tag (2004), deutscher Film von Nicolai Rohde 
 Im Felde zwischen Nacht und Tag, Gedichtband von Walter Flex (1917) 

Siehe auch:
 Nacht ist der Tag, Roman von Peter Stamm (2013)
 Natt och Dag (dt. Nacht und Tag), schwedisches Adelsgeschlecht
 Night and Day
 Tag und Nacht